Somina (planina), planina
Manastir Somina, manastir Srpske pravoslavne crkve na istoimenoj planini
Somina (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić
somina, vrsta četinara

Vidi 
Somine